Bonet – wersja imienia Bonit
 Lisa Bonet – amerykańska aktorka i reżyserk
 bonet – rodzaj nakrycia głowy
 bonet – rodzaj włoskiego deseru